Изабела -{II}- (; Мадрид, 10. октобар 1830 — Париз, 10. април 1904) је била прва и до данас једина владајућа краљица уједињене Шпаније.

Детињство 

Отац јој је био шпански краљ краљ Фернандо -{VII}-, а мајка Марија Кристина од Две Сицилије, четврта по реду Фернандова супруга.

Како Фернандо -{VII}- није имао синова, а није желео ни да га наследи брат Карло, уз одобрење парламента укинуо је салијски закон који је онемогућавао женама долазак на престо, и који је увео Филип -{V}-, први бурбонски владар Шпаније. Парламент је изгласао враћање старом закону о наслеђивању према којем је шпански престо могла наследити и ћерка монарха уколико монарх нема синова. 

Након Фернандове смрти 29. септембра 1833. године, Изабела је са само три године старости постала краљица Шпаније под именом Изабела -{II}-. Пошто је била малолетна, њена мајка Марија Кристина проглашена је за регента. Убрзо је дошло до сукоба између присталица Марије Кристине која је бранила интересе своје кћерке (исабелиста) и присталица Исабелиног стрица, Карла Марије Исидра од Бурбона (карлиста), који је убрзо прерастао у Карлистичке ратове.

Марија Кристина је након Првог карлистичког рата (1833—1840) уступила регентство генералу Балдомеру Еспартеру, који је такође након извесног времена био принуђен да напусти место регента. Како би се избегло треће регентство, Изабела је проглашена пунолетном са 13 година старости, како би могла бити крунисана.

Владавина 
Три године касније, за Изабелу је уређен брак са њеним првим рођаком, Франсиском де Асисом Бурбонским. Венчање Изабеле и Франсиска је одржано 30. октобра 1846. године, и Франсиско је добио титулу краља, али није био проглашен монархом и није добио никаква краљевска овлашћења.

У браку са Франсиском, Изабела је родила једанаесторо деце, од којих је само четворо доживело пунолетно доба. Ни данас није познато ко је отац њене деце, будући да је Франсискова хомосексуалност била јавна тајна. Пошто су Изабела и Франсиско били брат и сестра како од тетке, тако и од стрица (очеви су им били браћа, а мајке сестре), ДНК анализа не би дала одговор на питање. Веровало се да је Енрике Пуђ и Молто, припадник краљичине страже, био отац њеног најстаријег сина, Алфонса -{XII}-.

Као владарка, била је врло непопуларна. Пажњу је придавала личним потребама генерала, државника и Цркве, али не и народу и државним питањима. Њена владавина обележена је дугачким низом дворских интрига и завера. Изабела је дуго времена била марионета корумпираних дворана. Током Изабелине владавине Шпанија је освојила део мароканске територије, водила је рат са Перуом и Чилеом, и са устаницима на Куби и у Порторику, а односи са САД су били напети.

Егзил, абдикација и смрт 

Године 1868. Изабела је морала да се суочи с оружаним устанком против њене власти познатим под именом Револуција 1868. или Глориоса, која је завршена њеним протеривањем из Шпаније крајем септембра 1868. године. Француски цар, Наполеон III, пружио јој је уточиште

У Паризу 25. јуна 1870. године Изабела је абдицирала у корист свог сина Алфонса XII. У међувремену, парламент у Мадриду признао је Амадеа, војводу од Савоје, за шпанског краља, који је пак абдицирао само три године касније. Након његове абдикације успостављена је република која је била кратког века и након које је на трон доведен Изабелин син.

У марту 1870. године Изабела се одвојила од супруга. Покушала је да се врати у Шпанију за време синовљеве владавине, али није била добродошла. Након неколико неуспелих покушаја, одустала је од повратка у домовину и вратила се у Париз где је остала до краја живота. Умрла је 10. априла 1904. године.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Литература 
 José Luis Comellas, Isabel II. Una reina y un reinado, Ariel. Barcelona. 
 Josep Fontana, La época del liberalismo, Crítica–Marcial Pons. Barcelona. 
 Juan G. Atienza, Isabel II: la reina caprichosa, La esfera de los libros. Madrid. 
 Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina, Síntesis, Madrid.

Спољашње везе 

 Biografía de Isabel II ofrecida por la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes
 Biografía de Isabel II ofrecida por Histórico Digital con otra visión que no es la tradicional

Рођени 1830.
Умрли 1904.
Шпански владари
Принц од Астурије
Мадриђани
Добитници Златне руже